Республиканская Футбольная Группа «А» 1964/1965 () — 41-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1964/1965
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1964 году
Спорт в Болгарии в 1965 года